Revolutionære Socialister kan henvise til flere organisationer:

 Revolutionære Socialister – aktiv 1939-45
 Revolutionære Socialister (1959-71) – trotskistisk gruppering tilknyttet Fjerde Internationale.
 Revolutionære Socialisters Forbund – aktiv 1972-80, fortsættelse af Socialistisk Ungdoms Forum
 Revolutionære Socialister (2014) – nyt navn for gruppen Socialistisk Standpunkt

Desuden har navnet i perioder været benyttet om den danske sektion af 4. Internationale